Безруков, Игорь Александрович (род. 1960) — адвокат, народный депутат России (1990—1993), заслуженный юрист Российской Федерации.
 Безруков, Игорь Рудольфович (1959—2016) — кинорежиссёр-документалист и авангардист.